elke combinatie van
 zender
 ontvanger (elektronica)
Zender en ontvanger kan ook verwijzen naar communicatie, zoals bijvoorbeeld een gesprek.